Лаверю́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Сент-Этьен-де-Люгдарес. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07136.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 150 км юго-западнее Лиона, в 60 км к западу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 133 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 86 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 53 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 61,6 %, в 1999 году было 56,2 %). Из 53 активных работали 48 человек (31 мужчина и 17 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 33 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш